Shehab ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulrahman Shehab (* 1971), bahrainischer Tennisspieler
 Mohammed Shehab, Snookerspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Moufed Mahmoud Shehab (* 1936), ägyptischer Politiker
 Shehab Shehab (* 1969), bahrainischer Tennisspieler